Зульфугаров — фамилия. Женская форма — Зульфугарова.

Известные носители 
 Зульфугаров, Октай Кадир оглы (1929—2016) — азербайджанский композитор. Народный артист Азербайджана (2000).
 Зульфугаров, Самир Халил оглы (1976—1995) — военнослужащий Вооружённых сил Республики Азербайджан, Национальный Герой Азербайджана (1995). 
 Зульфугаров, Тофик Надир оглы (род. 1959) —  азербайджанский дипломат и государственный деятель. Министр иностранных дел Азербайджана (1998—1999). 
 Зульфугаров, Эльхан Гачай оглы (1954—1994) — военнослужащий Вооружённых сил Республики Азербайджан, Национальный Герой Азербайджана (1994).

Зульфугарова 
 Зульфугарова, Хумар Рза кызы (1927—2017) — азербайджанская советская танцовщица, хореограф, Народная артистка Азербайджанской ССР.